

Лінгвістика 
 Sh — диграф у декількох мовах.

Математика 
 Гіперболічний синус

Програмування 
 оболонка Томпсона () — командна оболонка Unix
 оболонка Борна () — командна оболонка Unix